Berner Modell steht für:

 Berner Modell, eine Philosophie der Verkehrsplanung
 Berner Modell (Didaktik), didaktisches Planungsmodell zur Erwachsenenbildung
 Berner Modell (Opferhilfe), Hilfe für Sexualopfer